Das Simple Past ist eine Zeitform der Verben in der englischen Sprache.

Die deutsche Entsprechung des Simple Past ist das Präteritum und in einem Vergleich mit einigen romanischen Sprachen entspricht es dem spanischen Pretérito perfecto oder Pretérito perfecto compuesto dem französischen Passé composé und dem italienischen Passato remoto.

Bildung 

Bei allen Personen wird einfach der Wortstamm verwendet und die Endung „-ed“ angehängt. Wenn ein ′e′ vorhanden ist, wird nur ′d′ angehängt. Verben, die auf ′y′ enden, erhalten die Endung „i+ed“:
 1. Person Singular: I listened.
 2. Person Singular: You listened.
 3. Person Singular: He/She/It listened.
 1. Person Plural: We listened.
 2. Person Plural: You listened.
 3. Person Plural: They listened.

Es gibt auch unregelmäßige Verben, wie zum Beispiel „to speak“:

 1. Person Singular: I spoke.
 2. Person Singular: You spoke.
 3. Person Singular: He/She/It spoke.
 1. Person Plural: We spoke.
 2. Person Plural: You spoke.
 3. Person Plural: They spoke.

Die Verneinung wird mit „did not“ (oder kurz „didn't“) gebildet.

 1. Person Singular: I did not speak.
 2. Person Singular: You did not speak.
 3. Person Singular: He/She/It did not speak.
 1. Person Plural: We did not speak.
 2. Person Plural: You did not speak.
 3. Person Plural: They did not speak.

Frage 

Bei der Frageform wird ein „did“ vorangestellt. Speak wird danach nicht ins Simple Past gesetzt, sondern steht im Infinitiv.

 1. Person Singular: Did I speak?
 2. Person Singular: Did you speak?
 3. Person Singular: Did he/she/it speak?
 1. Person Plural: Did we speak?
 2. Person Plural: Did you speak?
 3. Person Plural: Did they speak?

Merke:
Das Simple Past ist die erste Vergangenheit. Es drückt aus, wann etwas geschehen ist.

Verwendung 

Das Simple Past wird verwendet bei:

 Handlungen in der Vergangenheit, die bereits abgeschlossen sind
 aufeinander folgenden Handlungen in der Vergangenheit
 eintretenden Handlungen, die im Ablauf befindliche Handlungen unterbrechen
 einer Handlung in der Vergangenheit, z. B. von der man weiß, wann sie passiert ist

Außerdem wird es für den If-Satz Typ II, vgl. Bedingungssatz im Deutschen, benötigt.

Folgende Wörter sind Signalwörter für das Simple Past:

 yesterday
 two months ago
 in 2003
 Saturday
 first
 then
 last week
 when

Unregelmäßige Formen (Auswahl) 
 to be → was/were
 to become → became
 to begin → began
 to bite → bit
 to blow → blew
 to break → broke
 to bring → brought
 to build → built
 to burn → burned/burnt
 to buy → bought
 to catch → caught
 to choose → chose
 to come → came
 to cost → cost
 to cut → cut
 to dig → dug
 to do → did
 to draw → drew

 to drink → drank
 to drive → drove
 to eat → ate
 to feel → felt
 to fall → fell
 to feed → fed
 to fight → fought
 to find → found
 to fly → flew
 to forbid → forebade
 to forget → forgot
 to get → got
 to give → gave
 to go → went
 to grow → grew
 to hang → hung
 to have → had
 to hear → heard
 to hide → hid
 to hit → hit
 to hold → held
 to hurt → hurt
 to keep → kept
 to know → knew
 to lay → laid
 to learn → learned/learnt
 to leave → left
 to lend → lent
 to let → let
 to lie → lay
 to light → lit
 to lose → lost
 to make → made
 to mean → meant
 to meet → met
 to overtake → overtook
 to pay → paid
 to put → put
 to read → read
 to ride → rode
 to ring → rang
 to run → ran
 to say → said
 to see → saw
 to sell → sold
 to send → sent
 to set → set
 to shine → shone
 to shoot → shot
 to show → showed (die Partizipform shown ist unregelmäßig)
 to shut → shut
 to sing → sang
 to sink → sank
 to sit → sat
 to sleep → slept
 to smell → smelled/smelt
 to speak → spoke
 to spend → spent
 to spill → spilt/spilled
 to split → split
 to spread → spread
 to steal → stole
 to stick → stuck
 to strike → struck
 to swim → swam
 to swing → swung
 to take → took
 to teach → taught
 to tell → told
 to think → thought
 to throw → threw
 to understand → understood
 to wake → woke
 to wear → wore
 to win → won

 to write → wrote

Siehe auch 
 Past Tense-Debatte

Quellen 
 Englische Zeiten (Übersicht)
 Englische Zeiten (Zeitstrahl)
 Eine ausführliche Darstellung der englischen Zeiten inkl. Schaubildern
 Übersicht über die englischen Zeitformen

Englische Grammatik
Tempus